Hotseat (multiplayer)
 Hot Seat (film), Amerikaanse film uit 2022
 hotseat, een stoel waarin deelnemers van een spelshow plaatsnemen